Prsten može značiti:

 prsten (nakit)
 prsten (matematika), vrsta skupa
 planetni prsten
 prsten (igra)